Hetian ist mehrdeutig. Es steht für:

 die chinesische Aussprache des Namens eines Regierungsbezirks im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China, siehe Hotan;
 die chinesische Aussprache des Namens einer Stadt im Regierungsbezirk Hotan, siehe Hotan (Stadt);
 die chinesische Aussprache des Namens eines Kreises im Regierungsbezirk Hotan, siehe Hotan (Kreis);
 die Gemeinde Hetian (荷田乡) im Kreis Longhui der Stadt Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Hetian (Longhui).